Manga bezeichnet:
 Manga, der japanische Begriff für Comics
 maNga, türkische Rockband
 maNga (Album), Album von maNga aus dem Jahr 2004
 eine Gerätschaft zum Einklemmen von Rindern im Namibia-Deutsch, siehe: Deutsche Sprache in Namibia
 Manga Super, Apfelsorte mit den angeblich größten Äpfeln der Welt

Manga heißen die Orte
 Manga (Brasilien), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 Manga (Burkina Faso), Stadt und Departement
 Manga (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița (Rumänien)
 Manga (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Manga (Niger), Landschaft in Niger
 Manga (Salomonen), Ortschaft auf den Salomonen

Manga ist der Name folgender Personen:
 Manga (Denanke) (* 15. Jahrhundert), Gründer des Reiches Denanke im Senegal
 Manga (1929–2004), brasilianischer Fußballtorhüter, siehe Agenor Gomes
 Manga (* 1937), brasilianischer Fußballtorhüter, siehe Haílton Corrêa de Arruda

Manga ist der Familienname folgender Personen:
 Aurel Manga (* 1992), französischer Leichtathlet
 Bébé Manga († 2011), kamerunische Sängerin
 Ben Manga (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Boulama Manga (1940–2019), nigrischer Offizier und Politiker
 Bruno Ecuélé Manga (* 1988), gabunischer Fußballspieler
 David Manga (* 1989), zentralafrikanischer Fußballnationalspieler
 Jean Manga-Onguéné (* 1946), kamerunischer Fußballspieler
 Lance Manga (* 1956), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Rudolf Manga Bell (1873–1914), König der Duala in Kamerun

Siehe auch:
 La Manga del Mar Menor